Limbe – città del Camerun
Limbe – località del Malawi
Limbé – località di Haiti